Дени́с Ва́син:
 Васин, Денис Геннадиевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Васин, Денис Юрьевич (род. 1979) — украинский футболист.